Il doppio del torneo di tennis Estoril Open 1993, facente parte dell'ATP Tour 1993, ha avuto come vincitori David Adams e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Menno Oosting e Udo Riglewski 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Danie Visser /  Laurie Warder (primo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1993
ATP Tour 1993